Gilani ist der Familienname folgender Personen:

 Abolfazl Gilani-Pour (* 1989), iranischer Radrennfahrer
 Assad Murtaza Gilani († 2015), pakistanischer Politiker
 Mohammad Mohammadi Gilani († 2014), iranischer Geistlicher, Jurist und Politiker
 Said Gilani (* 1996), afghanischer Leichtathlet
 Yousaf Raza Gilani (* 1952), Politiker der Pakistanischen Volkspartei (PPP) und ehemaliger Premierminister von Pakistan 
 Zahed Gilani (1216–1301), islamischer Mystiker und Großmeister des Sufiordens der Zahediyyeh

Siehe auch:
 Sayyad Rashid Ali al-Gillani, 1892–1965, im englischen Sprachraum verbreitete Schreibweise, irakischer Putschist, mehrmals kurzzeitig Ministerpräsident, Kollaborateur und Gast der Nationalsozialisten
 Abd al-Qadir al-Dschilani (1088 oder 1077–1166), islamischer Mystiker, Gründer der Qadiri-Tariqa